De Football League Cup 2013/14, ook bekend als de Capital One Cup  door de sponsorovereenkomst met Capital One, zal de 54ste editie van de League Cup zijn. De winnaar plaatste zich voor de derde kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2014/15. Titelhouder was Swansea City, die Bradford City versloeg in de vorige editie van de League Cup. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Eerste ronde 
De loting voor de eerste ronde vond plaats op 17 juni 2013 om 09:30 UTC. De wedstrijden werden gespeeld op 5, 6 en 7 augustus 2013.

Tweede ronde 
De loting voor de tweede ronde vond plaats op 8 augustus 2013 om 12:30 UTC.. De wedstrijden werden gespeeld op 27 en 28 augustus 2013.

Derde ronde 
De loting voor de 3e ronde vond plaats op 28 augustus 2013. De wedstrijden werden gespeeld op 24 en 25 september 2013.

Vierde ronde 
De loting voor de 4e ronde vond plaats op 25 september 2013. De wedstrijden werden gespeeld op 29, 30 oktober en 6 november 2013.

Vijfde ronde 
De loting voor de 5e ronde vond plaats op 30 oktober 2013 De wedstrijden werden gespeeld op 17 en 18 december 2013.

Halve finale
De loting voor de halve finales vond plaats op 18 december 2013. De heenwedstrijden werden gespeeld in de week van 6 januari 2014 en de terugmatchen in de week van 20 januari 2014.

Heenwedstrijd

Return

Finale

Manchester City bereikte de finale door over twee wedstrijden met 9-0 West Ham United te verslaan, dit was de grootste overwinning over twee wedstrijden ooit in halve finale van de League Cup.

Referenties

Bekervoetbal 2013/14
2013